Příjmení Jakubowski nosí více významných osobností:

 Bernd Jakubowski (1952–2007) – německý fotbalový brankář
 Józef Jakubowski (1796–1866) – rakouský lékař, vysokoškolský pedagog a politik polské národnosti z Haliče
 Wanda Jakubowska (1907–1998) – polská filmová režisérka